Янгулово — название населённых пунктов:

Россия 
 Янгулово — деревня в Малмыжском районе Кировской области.
 Янгулово — село в Балтасинском районе Татарстана.